Michael Young – sociologo, attivista e politico britannico
 Michael Young (n. 1944), bobbista canadese
 Michael Wayne Young (n. 1961), cestista statunitense
 Michael Young, designer britannico
 Michael Young, giocatore di baseball statunitense
 Michael Young detto Mike (n. 1994), cestista statunitense